Alraune (regény) Hanns Heinz Ewers 1911-ben megjelent regénye
Alraune (film, 1918) Kertész Mihály 1918-as némafilmje Hanns Heinz Ewers regényéből
Alraune (film, 1952) Arthur Maria Rabenalt 1952-es filmje